Pentasaurus goggai — вид дицинодонтов из подсемейства Placeriinae семейства шталекериид (Stahleckeriidae), единственный в роде Pentasaurus. Известен по ископаемым остаткам из верхнетриасовых (норийских) отложений нижней  в ЮАР (). Ископаемые остатки представлены черепом, включая нижнюю челюсть, фрагментами аппендикулярного скелета (кости конечностей, плеч и таза), а также плохо сохранившимся шейным позвонком. 

Научно описан К. Ф. Каммерером в 2018 году. Родовое название дано по наименованию ихнорода Pentasauropus, описанного из тех же отложений в 1970 году; не исключено, что Pentasaurus оставил следы, которые теперь приписывают Pentasauropus. Видовое название дано в честь южноафриканского палеонтолога , обнаружившего окаменелости Pentasaurus; прозвище «Gogga» (произносится как ), на африкаанс означающее «ошибка», присвоили Брауну местные жители за его необычные интересы.

Филогения 
Кладограмма по филогенетическому анализу Kammerer et al. (2021):

Примечания 

Дицинодонты
Монотипические роды синапсид
Синапсиды триасового периода
Фоссилии, описанные в 2018 году
Фоссилии из триасовых отложений ЮАР